Vörös Péter (1947-2004) író, költő
Vörös Péter (1966–2020) szlovákiai magyar politikus
Vörös Péter Dániel (1968) edző, pedagógus
Vörös Péter (1977) labdarúgó